(1980-), homme politique mexicain ;
 Isabelle Doval (1962-), actrice, réalisatrice, scénariste, dialoguiste française ;
 José Garcia (1966-), acteur hispano-français ;
  (1944-1991), joueur de football argentin.
Patronyme hispanique